Srikakulam (telugu: శ్రీకాకుళం; früher anglisierend Chicacole) ist eine Stadt im Nordosten des indischen Bundesstaates Andhra Pradesh.

Sie ist Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts und hat etwa 125.000 Einwohner (Zensus 2011). Srikakulam liegt am Fluss Nagavali. Die Stadt ist Sitz des Bistums Srikakulam. Ende 2015 wurde Srikakulam zu einer Municipal Corporation erhoben.

Die Umgebung des Ortes ist landwirtschaftlich geprägt.

Die Region um Srikakulam war Ende der 1960er Jahre Zentrum eines naxalitisch inspirierten Bauernaufstandes.

Klima 
In Srikakulam herrscht tropisches Klima. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 23,3 °C.
Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beträgt 997 mm. Der Südwest-Monsun bringt gegen Ende des Sommers starke Regenfälle.

Weblinks 

 Website der Srikakulam Municipal Corporation
 Srikakulam.org
 SrikakulamToday.com

Einzelnachweise 

Ort in Andhra Pradesh
Municipal Corporation in Andhra Pradesh